Scheid est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Bernhard Scheid (* 1960, [?]), historien autrichien
 Eusébio (Oscar) Scheid (* 1932, Luzerna), cardinal catholique brésilien
  (1876, [?] 1962), syndicaliste et homme politique bavarois
 John Scheid (* 1946, Luxembourg), un historien luxembourgeois-français, spécialiste de l'Antiquité romaine
 Everard Scheid,  (1742, Arnheim 1794), un théologien, philologue et orientaliste néerlandais

Toponyme 
 Scheid, ancienne municipalité suisse du district d'Hinterrhein, maintenant part de la municipalité de Tomils
 Scheid, municipalité de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat

Homonymie de toponyme
Patronyme allemand